Schloss Buch steht für
Schloss Buch am Erlbach, Landkreis Landshut, Niederbayern
Schloss Buch (Oberfranken), Landkreis Lichtenfels, Oberfranken

Siehe auch:
Schlosspark Buch
 Burg Buch